Niemcy:
 Ilm – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Ilm – rzeka, dopływ Abens
 Ilm – rzeka, dopływ Soławy

Firmy i wytwórnie:
 ILM - Industrial Light & Magic – wytwórnia filmowa założona przez George Lucasa, odpowiedzialna za tworzenie efektów specjalnych

Zobacz też:
 Stadtilm